

Personen 
Chris Thompson (1978), Amerikaans zwemmer
Daley Thompson, tienkamper
Elizabeth Thompson (1846-1933), Brits kunstschilder
Marielle Thompson (1992), Canadees freestyleskiester
M.A. Thompson, hoofdredacteur van De Maasbode
Phil Thompson (1954), Engels voetballer
Robert Thompson, pagina met doorverwijzingen naar meerdere personen met deze naam
Theophilus Thompson, Brits arts

Geografie
In Canada:
 Thompson (Manitoba)
 Thompson (Manitoba riding)
 Thompson (rivier) in Brits-Columbia
In Chili:
 Thompson Eiland (Chili)
In Engeland:
 Thompson (Norfolk)
In de VS:
 Thompson (Connecticut)
 Thompson (Iowa)
 Thompson Eiland (Massachusetts)
 Thompson Township (Michigan)
 Thompson (New York)
 Thompson (North Dakota)
 Thompson Township, Delaware County (Ohio)
 Thompson Township, Geauga County (Ohio)
 Thompson Township, Seneca County (Ohio)
 Thompson (Pennsylvania)
 Thompson (Wisconsin)
In het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan
 Thompson Eiland (Atlantische oceaan)

Allerlei 
Thompson (bedrijf), een Belgisch historisch motorfietsmerk en huidig fietsenmerk
Thompsonpistoolmitrailleur
Thompson (televisieserie), een televisieserie

Engelse achternaam